Вечное — ряд названий

 Вечное — село, вошло в состав села Великовечное, Краснодарский край
 Вечное — журнал религиозно-нравственного содержания, выходивший с 1948 по 1994 годы в Париже

См. также 
 Вечность